Chiquinquirá es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del Zulia.

La parroquia Chiquinquirá cuenta con una población estimada de 73.012 habitantes (2008), una superficie de 11,9 km² y una densidad de población de 6.135,46 habitantes por km².

Límites generales 

La parroquia Chiquinquirá se encuentra entre las parroquias Caracciolo Parra Pérez e Idelfonso Vásquez al norte (Circunvalación 2), Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Bolívar al este (Av, 16, 15, 13 y 12), el Lago de Maracaibo al este y al sur, la parroquia Cristo de Aranza al sur (cañada Morillo) y las parroquias Indio Mara y Caracciolo Parra Pérez al oeste (Av 17, Av La Limpia y Circunvalación 2).

Relieve 

La parroquia es una meseta llana de tierras bajas, constituyendo la cuenca de numerosas cañadas, hasta desembocar en el Lago de Maracaibo. Presenta un relieve muy suave que disminuye de norte a sur hasta llegar a la cota 0 en el lago. Las únicas colinas apreciables se encuentran junto a la avenida La Limpia.

Hidrografía 

La cañada Morillo, marca el límite sur de la parroquia, por su caudal es la principal cañada de Maracaibo. Es cruzada entre otros por el Puente España.

Población 

La parroquia cuenta con una población estimada de 73.012 habitantes agrupando un conjunto de sectores heterogéneo, desde la parte más antigua de Maracaibo hasta sectores muy urbanizados con edificios de residencia y oficinas. La parroquia abarca la zona donde estaba ubicado El Saladillo, el cual fue derribado en su mayor parte en 1970. Actualmente en donde se ubicaba el barrio tradicional se encuentra el CC Ciudad Chinita, construido en 1991 y los apartamentos Torres del Saladillo justo al fondo del centro comercial.
El área de Grano de Oro es donde se encontraba el antiguo Aeropuerto Grano de Oro, actualmente es la ciudad universitaria de Maracaibo perteneciente a la Universidad del Zulia con las escuelas de Ciencias Económicas, Medicina, Ciencias y Humanidades en su perímetro e Ingeniería adyacente pero aún en la parroquia.
También se encuentra en la parroquia el complejo polideportivo formado por el Estadio Luis Aparicio El Grande, Estadio “Pachencho” Romero y el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte.

Cultura 

La parroquia es conocida por sus manifestaciones culturales en particular sus celebraciones religiosas en torno a la Virgen de Chiquinquirá y la Feria de la Chinita, los conjuntos de Gaita Zuliana. La basílica se encuentra en la parroquia en el lugar donde estaba la capilla de San Juan de Dios y donde según la tradición la Virgen quiso quedarse. Es en honor a la virgen que toma su nombre la parroquia.

Centros turísticos y recreativos 

 Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Av 12.
 Plaza Indio Mara. Av 22 (5 de julio) en honor al legendario cacique Mara.
 Plaza Reina Guillermina. Av 78 con av 20, construida por la Royal Dutch Shell en honor a la reina Guillermina I de los Países Bajos.
 Plaza Raúl Cuenca. Av  de Mayo con Av 78.
 Plaza de las Madres. av 71 con Av 24.

Vías de comunicación 
Las vías principales son los tramos de las avenidas circunvalación 2, la circunvalación 1, La Limpia, Av 16 Guajira, Av 15 Delicias, la Av 78 Dr Portillo y la Calle 77 (Av. 5 de julio). Existen otras avenidas además de las citadas bien señalizadas y en buen estado, la vialidad sin embargo sobre todo en los barrios es de calles intrincadas en mal estado.

Clasificación de zonas

Barrios 
Sebastopol,  de Mayo, Paraíso, El Saladillo,

Sectores 
Nueva Vía, Santa Rosalía, Nueva Delicias, Indio Mara, Santa María, San José, Baralt, Universitario, Paraíso, Las Pulgas y Grano de Oro.

Urbanizaciones 

Sucre
San Rafael
Corazón de Jesús

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Chiquinquira